

Хвалібоґово — село в гміні Любень-Куявський Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Хвалібоґово — село в гміні Стшалково Слупецького повіту Великопольського воєводства
 Хвалібоґово — село в гміні Вжесня Вжесінського повіту Великопольського воєводства